Totopo peut faire référence à :
 les , spécialité mexicaine ;
 , village indonésien ;
 le , montagne mexicaine ;
 le , rivière indonésienne.

Voir aussi 

 
 
 
 
 , jeu de société britannique.